Urry ist der Familienname folgender Personen:

 C. Megan Urry (* 1955), US-amerikanische Astrophysikerin
 John Urry (1946–2016), britischer Soziologe
 Lewis Urry (1927–2004), kanadischer Chemieingenieur und Erfinder
 Michelle Urry (1939–2006), US-amerikanische Zeichnerin